Honkala ist der Familienname von:

 Leo Honkala (1933–2015), finnischer Ringer

Sonstiges:
 Honkala Island, Insel im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis